A Arujá Transporte é uma empresa de ônibus, com sede no município de Arujá, estado de São Paulo, que pertence ao Grupo NIFF.

História 

Foi fundada em 1991 com o nome de Transvale, onde não prestava um serviço adequado, apesar que na época as vias onde os ônibus passavam não ofereciam as melhores condiçoes de operação, que aos poucos foram passando pelo processo de pavimentação. Tinha uma frota sucateada com ônibus obsoletos, conhecidos como poeirinha, que eram comprados usados de empresas do estado do Rio de Janeiro, da cidade vizinha Guarulhos, dentre outras localidades.

Em 2007 teve o seu nome alterado para Viação Arujá e, no mesmo ano, o Grupo NIFF assumiu a gestão da empresa, que implantou uma nova filosofia de administração da empresa, modernizou a frota, readequou linhas e itinerários, além de capacitar os funcionários.

Em 2022 seu nome foi novamente alterado para Arujá Transporte, mantendo as mesmas operações, frota, funcionários e estrutura.

Atualidade 
Atualmente, a empresa opera 15 linhas urbanas que atendem o município de Arujá e 6 linhas intermunicipais sob gerência da EMTU, fazendo parte do Consórcio Internorte, ocupando o lote 39.5XX, sendo responsável pelo transporte de mais de 20 mil pessoas diariamente.

Frota 
A Arujá Transporte possui veículos sob chassis Mercedes-Benz LO-915, OF-1418 e OF-1519 BlueTec 5, além de Volkswagen 15.190 EOD. Seus ônibus são compostos por carrocerias da Comil, CAIO e Volare.

Ligações externas 
 Página da Arujá Transporte
 Página do Grupo NIFF

Empresas de transporte por ônibus de São Paulo
Arujá
Empresas fundadas em 1991
Grupo NIFF